Грандвју има више значења:
 Грандвју (Оклахома)
 Грандвју (Охајо)
 Грандвју (Ајова)
 Грандвју (Вашингтон)
 Грандвју (Тексас)
 Грандвју (Илиноис)
 Грандвју (Индијана)
 Грандвју (Мисури)